Localidades
Salt (Jordânia), cidade
Salt (Catalunha), município

Outros usos

Salt (filme), com Angelina Jolie
Conversações sobre Limites para Armas Estratégicas (SALT), acordos da Guerra Fria

Desambiguação